Desa Cikalong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cikalong (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,82, long 108,28), 
 Desa Cikalong (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,73, long 107,43), 
 Desa Cikalong (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,26, long 107,56), 
 Desa Cikalong (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Cikalong (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,76, long 108,18), 

Robotskapade Indonesienförgreningar